Bosiljevo est un toponyme qui peut désigner :
Bosiljevo, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Karlovac ;
Bosiljevo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čazma, comitat de Bjelovar-Bilogora.